Korach ist Bezeichnung für:

 Korach (biblische Figur), Gegenspieler des Mose
 zwei weitere in der Bibel erwähnte Personen, siehe Abschnitt Andere biblische Personen mit Namen Korach im Artikel Korach (biblische Figur)
 eine Parascha des 4. Buches Mose: Korach (Sidra)

Korach ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Korach (1893–1979), deutsch-amerikanischer Arzt im Öffentlichen Gesundheitsdienst
 Siegfried Korach (1855–1943), deutscher Arzt